Ро́берт Де́ннис Ла́тчфорд (; родился 18 января 1951, Бирмингем), более известный как Боб Латчфорд () — английский футболист, центральный нападающий. Провёл более 500 матчей в Футбольной лиге за клубы «Бирмингем Сити», «Эвертон», «Суонси Сити», «Ковентри Сити» и «Линкольн Сити». Также выступал за национальную сборную Англии.

Клубная карьера 
Родился Кингс-Хит, южном пригороде Бирмингема. Воспитанник футбольной академии клуба «Бирмингем Сити». В августе 1968 года подписал с «Сити» профессиональный контракт. Провёл за «Бирмингем Сити» 193 матча и забил 86 голов, в том числе 160 матчей и 70 голов в лиге.

В феврале 1974 года перешёл в «Эвертон», который заплатил за его переход 80 тысяч фунтов, а также передал «Бирмингему» права на двух игроков, Говарда Кендалла и  (что соответствовало примерно 350 тысячам фунтов — трансферный рекорд Великобритании того времени). В «Эвероне» Латчфорд был лучшим бомбардиром в пяти сезонах подряд (с 1975 по 1979 год). В сезоне 1977/78 стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона, забив 30 голов в чемпионате. 

Daily Express опубликовала предложение с обещанием выдать приз в размере 10 000 фунтов стерлингов футболисту, который забьёт 30 голов за один сезон. Латчфорд достиг этого результата 29 апреля 1978 года.

Шел 1978 год, и это был также столетний юбилей образования клуба в 1878 году, так что это совпадение, что я забил [тридцатый гол] на 78-й минуте 

До 1989 года Латчфорд занимал второе место после Дикси Дина в списке лучших бомбардиров клуба (после чего его обошёл Грэм Шарп).

Всего провёл за «ирисок» 289 матчей и забил 138 голов, в том числе 5 хет-триков.

В 1981 году короткое время играл за австралийский клуб «Брисбен Лайонс» (4 матча, 4 гола). В июле 1981 года стал игроком «Суонси Сити». В своём дебютном матче за «лебедей» сделал хет-трик. Всего забил 35 голов в 87 матчах лиги за «Суонси Сити».

В феврале 1984 года перешёл в нидерландский клуб «НАК Бреда» (16 матчей, 13 голов). В сезоне 1984/85 выступал «Ковентри Сити» (12 матчей, 2 гола), в следующем сезоне — за «Линкольн Сити» (15 матчей, 2 гола). В 1986 году провёл 20 матчей и забил пять голов, выступая на правах аренды за «Ньюпорт Каунти». В сезоне 1986/87 играл за валлийский клуб «Мертир-Тидвил». В 1987 году завершил карьеру футболиста.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую (до 18 лет) сборную Англии, а также за сборную Англии до 23 лет.

16 ноября 1977 года дебютировал за главную национальную сборную Англии в матче против сборной Италии.

Всего провёл за сборную 12 матчей и забил 5 голов.

Матчи за сборную Англии

Достижения

Командные достижения 
Бирмингем Сити
 Финалист Молодёжного кубка Англии: 1966/67
 Вице-чемпион Второго дивизиона: 1971/72 (выход в Первый дивизион)

Эвертон
 Финалист Кубка Футбольной лиги: 

Суонси Сити
 Обладатель Кубка Уэльса: 1982, 1983

НАК Бреда
 Победитель плей-офф Эрстедивизи (выход в Эредивизи): 1984

Мертир-Тидвил
 Обладатель Кубка Уэльса: 1987

Сборная Англии
 Победитель Домашнего чемпионата: 1977/78, 1978/79

Личные достижения 
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Футбольной лиги: 1977/78
 Лучший бомбардир «Бирмингем Сити» в сезоне: 1971/72, 1972/73
 Лучший бомбардир «Эвертона» в сезоне: 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79
 Лучший бомбардир «Суонси Сити» в сезоне: 1981/82
 Член «команды года» по версии PFA: 1974/75

Личная жизнь 
Два брата Боба, Дейв и Питер, также были профессиональными футболистами (оба были вратарями):  играл за «Бирмингем Сити», а  — за «Вест Бромвич Альбион» и «Селтик». 9 марта 1974 года Боб Латчфорд установил редкое достижение, забив два гола в официальном матче высшего дивизиона чемпионата в ворота, защищаемые его родным братом Дейвом. Это произошло в рамках матча Первого дивизиона Футбольной лиги между «Эвертоном» и «Бирмингем Сити»; «Эвертон» одержал в той встрече победу со счётом 4:1.

В настоящее время живёт в Германии. В 2015 году опубликовал автобиографию «Другая дорога» .

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Эвертон»
 Профиль футболиста на сайте Toffee Web
 Профиль футболиста на сайте England Football Online

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Квинсленд Лайонс»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Ньюпорт Каунти»
Игроки ФК «Мертир-Тидвил»